Spojení písmene E a číslice 28 může mít různé významy:

 Evropská silnice E28
 BMW řady 5 (E28)